Александър Иванов Дякович е български юрист и общественик.

Биография 
Роден е на 16 октомври 1860 година в Болград в семейството на шуменеца Иван Дякович. Учи в Болградската гимназия. След това получава военно образование в Одеса и завършва право в Загребския университет.

Участва като доброволец в Сръбско-турската война през 1876 година. След избухването на Руско-турската война се записва доброволец в Българското опълчение, с което се сражава на Шипка.

След 1878 година работи като съдия и прокурор в София, Русе и Търново. Председател е на Варненския окръжен съд. Автор на Първия Наказателен закон. Във Варна Дякович е активист на Македоно-одринската организация и е председател на Варненското македоно-одринско дружество. Пръв председател е и на Варненското ловно дружество.

Умира на 27 март 1931 година. Погребан е в Централните софийски гробища.

Името му носи улица във Варна.

Родословие

Вижте също

Бележки 

Български юристи
Български опълченци
Български общественици
Български революционери от Бесарабия
Възпитаници на Болградската гимназия
Родени в Болград
Възпитаници на Загребския университет
Доброволци в Сръбско-турската война (1876)
Дейци на ВМОК
Погребани в Централните софийски гробища